Michelle Eunjoo Steel (nacida el 21 de junio de 1955) es una política estadounidense que se desempeña como representante de los Estados Unidos para el distrito 45 del Congreso de California desde 2023, y anteriormente representó al distrito 48 del congreso de California de 2021 a 2023.